— одиннадцатый альбом японской рок-группы RADWIMPS, являющийся саундтреком к одноимённому анимационному фильму. Был выпущен 19 июля 2019 года. Альбом состоит из 26 инструментальных композиций и 5 тематических песен, некоторые из которых были записаны совместно с японской актрисой .

27 ноября 2019 года группа выпустила альбом Weathering With You (Complete Version), в который вошли полные версии песен, а также версия песни «Is There Still Anything That Love Can Do?» на английском языке.

Список композиций

Позиции в чартах

Продажи и сертификации

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на сайте Universal Music 

Альбомы RADWIMPS
Саундтреки аниме